Міттелозе́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 390 км на схід від Парижа, 17 км на північний захід від Страсбура.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Ельзас. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2016 року Міттелозен, Женсайм, Оаценайм i Вінгерсайм було об'єднано в новий муніципалітет Вінгерсайм-ле-Катр-Бан.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 202 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 524,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Міттелозен на сайті французького Національного інституту географії
 Міттелозен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Міттелозен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нижній Рейн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Нижній Рейн